Sikorsky peut faire référence à:
 Igor Sikorsky (1889 - 1972), ingénieur aéronautique russo-américain ;
 Sikorsky Aircraft Corporation, constructeur américain d'avions et d'hélicoptères ;
 Sikorsky, un satellite naturel de Saturne ;
 Sikorsky, un cratère d'impact sur la face cachée de la Lune.

Voir aussi